Il doppio  dell'Erste Bank Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo ma Zimonjić ha deciso di non partecipare. Nestor ha fatto coppia con Maks Mirny ma sono stati sconfitti da Bob e Mike Bryan per 7-610, 6-3.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (finale)

  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2011
ATP World Tour 2011